peut faire référence à :

 , lapin de fiction ;

 , album de Deniece Williams sorti le  ;
 , album de Queen Pen sorti le  ;
 , album de Stereo Total sorti le .

Voir aussi 

 

Homonymie de titre